Spojení písmen K a C může mít různé významy:

KC 
 zkratka stanice metra Kačerov
 SPZ okresu Košice
 SPZ chorvatského města Koprivnica
 AL-KC – kód ISO 3166-2 pro okres Kuçovë

podobné 
 Kč

Externí odkazy